Torre del Diablo puede referirse a:

Monumento nacional de la Torre del Diablo, situado en el Condado de Crook (Wyoming), Estados Unidos.
Torre del Diablo (Almuñécar), atalaya costera situada en el término municipal de Almuñécar, provincia de Granada (Andalucía, España).